De periode 1781 t/m 1790 bevat 26 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
7 totale
6 ringvormige
3 hybride
9 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen